

Geografia 
 Ig – comune della Slovenia

Sigle 
 Immunoglobulina
 Indice glicemico
 Inscriptiones Graecae – raccolta di epigrafia greca
 Independent Group – gruppo di artisti inglesi

Codici 
 IG – codice vettore IATA di Meridiana
 ig – codice ISO 639-2 alpha-2 della lingua igbo

Altro 
 IG – vecchia targa automobilistica di Ivangrad, ora Berane (Montenegro)
 IG Farben – industria tedesca
 IG Infrastrutture e Gestioni S.p.A. – società di ingegneria con sede a Roma